

Persone 
 Fabrizio Tosini (n. 1969) – ex bobbista italiano
 Michele di Ridolfo del Ghirlandaio – pittore italiano (1503-1577) 
 Oreste Tosini (1904-1965) – calciatore italiano
 Pino Tosini (1924-2003) – regista e sceneggiatore italiano

Pagine correlate 
 Tosi
 Toselli